Bill of Rights (1689), een belangrijk onderdeel van de wettelijke grondslag van de parlementaire democratie in het Verenigd Koninkrijk
 Bill of Rights (Verenigde Staten), het document dat de eerste tien amendementen van de Amerikaanse grondwet omvat
 Bill of Rights (Canada), een Canadese wet